Harris Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Harris Peak (Viktorias land), bergstopp, 
 Harris Peak, Västantarktis, bergstopp,